Министр обороны Республики Армения () — глава министерства обороны Республики Армения. Назначает Президент Армении, член Совета национальной безопасности Армении.

Список министров обороны

Примечания 

Списки министров обороны